У́мпо Ква́хо (, МФА , род. 22 апреля 1979, Торонто) — канадский актёр.

Биография 
Умпо Квахо родился в Торонто в семье южноафриканцев.

Квахо начал актёрскую карьеру, когда Майя Энджелоу пригласила его в свой фильм «Возвращение к истокам» (1998) После этого он появился в таких фильмах, как «Море Солтона», «Кровь за кровь», «Разбогатей или сдохни» и «Пила 3».

В 2009 году Квахо был номинирован на премию «Джемини»; первую номинацию он получил за второстепенную роль в канадском телесериале «Пища для души», а вторую — за гостевую роль в телесериале «Горячая точка». Он выиграл в первой номинации.

Квахо сыграл Энтони, одного из основных персонажей, в телесериале «Рухнувшие небеса», продюсером которого был Стивен Спилберг.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания 

Киноактёры Канады